Передел:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Передел — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Передел — хутор в Лунинецком районе Брестской области.
 
 Россия 
 Передел — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Передел — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Передел — село в Медынском районе Калужской области.
 
 Украина 
 Передел — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Передел — село в Репкинском районе Черниговской области.

В искусстве 
 Бандитский Петербург. Фильм 7. Передел (Передел сфер влияния) — российский 12-серийный детективный телесериал 2005 года.

См. также 
 Передел собственности
 Земельный передел
 Передел (металлургия)
 Передел (производство)